В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Небраска.

Примечания 

Небраска
Списки:Небраска